Соревнования по лёгкой атлетике на летних Паралимпийских играх 2012 года прошли с 30 августа по 8 сентября 2012 года в Лондоне на Олимпийском стадионе.

Медали

Медальный зачёт (10 лучших стран)

Медалисты

Мужчины

100 метров

200 метров

400 метров

800 метров

1500 метров

5000 метров

Эстафета 4×100 метров

Эстафета 4×400 метров

Марафон

Прыжки в длину

Тройной прыжок

Прыжок в высоту 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2012
Лёгкая атлетика на летних Паралимпийских играх